Irene o Eirene puede referirse a:

Personas 
 Irene, en la mitología griega era la personificación de la paz y la riqueza;
 Irene, pintora de la Antigua Grecia;
Irene Bosch, bióloga venezolana
 Irene de Atenas (emperatriz), emperatriz de Bizancio;
 Irene de Tesalónica,  († 304), venerada como santa y mártir cristiana.
 Irene de Tancor,  (ca. 635 - 653), venerada como santa y mártir cristiana.
 Irene, integrante del grupo surcoreano Red Velvet.

Lugares 
 Irene, localidad de la Argentina;
 Irene, localidad de Estados Unidos;

Huracaness 
 huracán Irene, huracán de 2005.
 huracán Irene, huracán de 2011.

Otros 

(14) Irene, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Irene (2002), película francesa dirigida por Ivan Calbérac;

Véase también 
 Irene, nombre de pila.